Pojmenování vlaků Českých drah rozšiřuje o název číslo konkrétního spoje vlaků vypravovaných tímto dopravcem. Dříve se jednalo o unikátní označení konkrétního spoje, původně především významných vlaků, díky nimž se název ve některých případech později stal až ikonickým (jako například Vindobona či Slovenská strela). Po roce 2018 jsou však názvy používány až na výjimky pro všechny spoje vedené po dálkové železniční lince či její větvi.

Mezi nejčastější názvy vlaků Českých drah patří jména známých osobností, regionů, řek a hradů vycházející z regionů, kterými daná linka prochází. Dříve se objevovaly také komerční názvy na objednávku.

Historie 
Prvním vlakem, který nesl oficiální pojmenování od dopravce na českých drahách, byla Slovenská strela. Tento název je užíván od roku 1936 až dodnes. V poválečném období přibývaly nové názvy, především mezistátních expresů. Příkladem mohou být vlaky Vindobona, Hungaria a Meridian

Seznam pojmenovaných vlaků

2023 
Seznam vlaků ČD podle jízdního řádu platného od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023:

2021 
Seznam vlaků ČD podle jízdního řádu platného od 13. prosince 2020 do 11. prosince 2021:

2019 
Seznam vlaků ČD podle jízdního řádu platného od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019:

2018 
Platnost od 10. prosince 2017 do 8. prosince 2018 před výraznými změnami v jízdním řádu pro nadcházející rok.

Zdroj dat: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/

Reference 

Vlaky v Česku